Timaru peut faire référence à :
 Timaru, une grande ville portuaire néo-zélandaise du sud de la région de Canterbury, sur la côté est de l’Île du Sud ;
 La rivière Timaru est un cours d’eau australien de l’Île du Sud ;
 Valentin Timaru, (1940- ) est un compositeur et musicologue roumain.